Belver ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Belver (Carrazeda de Ansiães)
 Belver (Gavião)

Belver bezeichnet zudem:
 Kraftwerk Belver, Kraftwerk im portugiesischen Distrikt Portalegre